Who Needs Actions When You Got Words — дебютный студийный альбом британского рэпера Plan B, выпущенный 26 июня 2006 года.

Список композиций 

Альбомы Plan B
Дебютные альбомы 2006 года